Fred Aandahl ist der Name folgender Personen:

* Fred Aandahl (Architekt) (Frederick Aandahl; 1887–1950), US-amerikanischer Architekt 
 Fred George Aandahl (1897–1966), US-amerikanischer Politiker